Lichtleistung und Lichtenergie sind umgangssprachlich vorkommende Bezeichnungen, die in der Fachterminologie  nicht verwendet werden.

Mit „Lichtleistung“ kann gemeint sein:
 der Lichtstrom () als fotometrische Entsprechung zur Strahlungsleistung (gemessen in Lumen)
 die Strahlungsleistung des ausgesandten oder absorbierten Lichts (gemessen in Watt),
 die elektrische Leistung, die eine Lichtanlage z. B. in der Veranstaltungs- oder Bühnentechnik aufnimmt.

Mit „Lichtenergie“ kann gemeint sein:
 das Licht als Energieform, in Abgrenzung zu kinetischer Energie, chemischer Energie, Wärmeenergie etc...
 der Lichtmenge (), der über die Zeit integrierte Lichtstrom (gemessen in Lumensekunden)
 die Strahlungsenergie des ausgesandten oder absorbierten Lichts (gemessen in Joule),
 die Energie einzelner Photonen

Einzelnachweise 

Photometrische Größe
Strahlung